План дій в бізнесі — система заходів для розвитку бізнесу
 План дій в созології — система заходів для охорони біорізноманіття
 План дій ЄПС (Європейської політики сусідства)
 План дій щодо Гангу
 План дій щодо членства в НАТО

Див. також 
 Мережеве планування
 Дорожня карта
 Візія